Loire  o Loira  riu francès que neix a l'Ardecha i desemboca a la mar al departament de Loira Atlàntic  
 Loire  o Loira (departament), departament francès a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps
 Loiré, municipi al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira, França)
 Loire-Atlantique, departament francès a la regió de País del Loira
 Loire-sur-Rhône, municipi al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps
 Pays de la Loire  o País del Loira , regió de França